Aleksander Rajchman (dziennikarz)
 Aleksander Rajchman (matematyk)
 Ferdynand Rajchman
 Henryk Floyar-Rajchman
 Jan Rajchman
 Jechiel Rajchman
 Leonid Rajchman
 Ludwik Rajchman